Нортпорт има више значења:
 Нортпорт (Висконсин)
 Нортпорт (Алабама)
 Нортпорт (Вашингтон)
 Нортпорт (Њујорк)
 Нортпорт (Мичиген)